Plusieurs souverains se sont vu attribuer ce surnom :
 Jean  de Chalon (1190-1267), régent du comté de Bourgogne
 Jean V le Sage, duc de Bretagne (1399–1442)
 Jean  de Valois, dit le Sage, né en 1385, mort à Azincourt en 1415, comte, puis duc d’Alençon et comte du Perche, fils de Pierre II d'Alençon et de Marie Chamaillard.